Пирене́и, или Пиренéйские горы (, , , , ) — горная система во Франции, Испании и Андорре, между Бискайским заливом и Средиземным морем. Исторически по обе стороны горного хребта простирались Княжество Каталония, Королевство Арагон, Окситания и Королевство Наварра.

Этимология 
Название связано с  — «гора», «вершина», «горный хребет».

Мифологическая версия 
В греческой мифологии Пирена — принцесса, давшая своё имя Пиренеям. Греческий историк Геродот говорит, что Пирена — это название города в кельтской Европе. По словам Силия Италика, она была дочерью Бебрика, короля средиземноморской Галлии, который оказал Геркулесу гостеприимство при попытке похитить скот Гериона во время его знаменитых работ. Геракл, пьяный и похотливый, нарушает священный кодекс гостеприимства и насилует дочь хозяина. Пирена рождает змею и убегает в лес, опасаясь, что её отец разозлится. Одна, она рассказывает свою историю деревьям, привлекая внимание диких зверей, которые разрывают её на куски. После победы над Герионом Геркулес снова проходит через Бебрикское царство, находит разорванные останки девушки. Как часто бывает в рассказах этого героя, трезвый Геркулес с сокрушённым горем и раскаянием отвечает на действия самого себя и нежно укладывает Пирену на покой, требуя, чтобы окружающая местность соединилась в трауре и сохранила её имя: "Поражённые геркулевым голосом, вершины гор дрожат от холмов; он продолжал вопить с печальным звуком: «Пирена!» и все скалистые утёсы и дикие звери отвечают в ответ «Пирена! …горы держатся за своё имя на протяжении веков.» Плиний Старший связывает историю Геркулеса и Пирены с историей Лузитании, но отвергает её как весьма вымышленную.

Геология 
Пиренеи старше Альп: их отложения впервые оседали в прибрежных бассейнах в палеозойскую и мезозойскую эпохи. Между 100 и 150 миллионами лет назад, в период нижнего Мелового периода, Бискайский залив разветвился, толкая современную Испанию против Франции и оказывая сильное давление сжатия на большие слои осадочных пород. Интенсивное давление и подъём земной коры сначала затронули восточную часть, постепенно распространились по всей цепи, кульминацией чего стала эпоха эоцена.

Восточная часть Пиренеев состоит в основном из гранитных и гнейссоузных пород, в то время как в западной части вершины гранита окаймлены слоями известняка. Массивный и ненадёжный характер цепи обусловлен обилием гранита, который особенно устойчив к эрозии, а также слабым развитием ледников.

Верхние части Пиренеев содержат низкорельефные поверхности, образующие пологость. Эта полоса возникла не ранее позднего миоцена. Предположительно, он сформировался на высоте, так как обширная седиментация значительно повысила локальный базовый уровень.

География 

Длина — 450 км, высота — до 3404 м (пик Ането). На западе развиты известняки, карст; в центре — преимущественно кристаллические породы, альпийские формы рельефа, ледники (площадь ок. 40 тысяч км²); на востоке хребты понижаются, чередуясь с межгорными впадинами. В нижних частях склонов — заросли средиземноморских кустарников, до 1800—2100 м преобладают леса, выше — кустарники и луга. Месторождения бокситов, железных руд. Важный климатораздел (к северу от Пиренеев — территория с умеренным климатом, к югу — с субтропическим).

Это одна из самых труднодоступных горных систем Европы. Хотя в среднем высота их не очень велика (чуть более 2500 метров), они имеют всего несколько удобно расположенных перевалов. Все перевалы находятся на высоте 1500—2000 м. Поэтому всего четыре железные дороги идут из Испании во Францию: две из них обходят Пиренеи по побережью с северо-запада и юго-востока, а ещё две железные дороги пересекают Пиренеи на участках Аербе — Олорон-Сент-Мари и Риполь — Прад, через систему тоннелей. Наиболее широкая и высокая часть гор — центральная. Здесь находится главная их вершина — пик Ането, достигающий 3404 метров.

Большинство предгорий Пиренеев находятся на испанской стороне, где существует большая и сложная система хребтов, простирающаяся от испанской Наварры, через северный Арагон до Каталонии, почти достигающая побережья Средиземного моря с вершинами, достигающими 2600 м. В восточной части на южной стороне находится отдельная область, известная как . С французской стороны склоны основного хребта резко опускаются, и нет предгорий, кроме массива Корбьер в северо-восточной части горной системы.

Климат 
Количество выпадающих осадков, включая дождь и снег, на западе значительно больше, чем в восточных Пиренеях из-за влажного воздуха, который поступает из Атлантического океана над Бискайским заливом. После выпадения влаги над западными и центральными Пиренеями воздух остаётся сухим над восточными Пиренеями. Средняя температура зимой составляет −2 °C (28,4 °F).

Участки горного хребта отличаются друг от друга по нескольким параметрам. В западных и снежных центральных Пиренеях есть ледники, но в восточных Пиренеях их нет, потому что выпадает недостаточно снега, чтобы вызвать их развитие. Ледники приурочены к северным склонам центральных Пиренеев и не спускаются, как в Альпах, далеко вниз в долины, а имеют наибольшую длину по направлению к горной цепи. Они образуют, по сути, узкую зону возле гребня самых высоких гор. Здесь, как и в других крупных горных массивах Центральной Европы, имеются существенные свидетельства того, что ледниковые периоды характеризуются гораздо более широкими ледниковыми пространствами. Наилучшим доказательством тому служит долина реки Аргелес-Газост между Лурдом и Гаварни, в департаменте Верхние Пирены.

Годовая линия снега колеблется в разных частях Пиренеев от 2700 до 2800 м над уровнем моря. В среднем сезонный снег наблюдается не менее 50 % времени года на высоте более 1600 м в период с декабря по апрель.

См. также 
 Пиренейский полуостров
 Виньмаль

Примечания

Ссылки 

  
 
  

 
Альпийская складчатость